Nachfolgend sind alle Weltmeister im alpinen Skisport aufgelistet.

Gesamt

Mannschaft

Männer

Frauen

Disziplinen

Abfahrt

Super-G

Riesenslalom

Slalom

Kombination

Parallelrennen 

Weltmeister Ski Alpin Nationenwertungen
!Weltmeister